Кно́рринг (от ) — фамилия и топоним.

Персоналии 
Кнорринг (von Knorring) — баронский и дворянский род
 Кнорринг, Олег Борисович (1907—1968) — советский фотограф и фоткореспондент различных изданий.

Топоним 
 Кнорринг — станция Дальневосточной железной дороги.
 Кнорринг — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Спасском районе Приморского края.
 Кнорринг — до 1964 г. название села Искра в Черниговском районе Приморского края.

См. также 
 Кноррингия
 Кнорре (род)